Joël Godeau (ijshockeyer) (1945), een Frans ijshockeyer
 Joël Godeau (diplomaat) (1954), een Frans diplomaat, ambassadeur in Suriname